

Toponymes
 Valderrama est une municipalité de la province d'Antique, aux Philippines.

Nom de famille 
Alex Valderrama (1960), est un footballeur colombien.
Carlos Valderrama (1961), est un footballeur colombien.
Jorge Valderrama (1906 - ?), est un footballeur bolivien.
Juanito Valderrama (1916 - 2004), est un chanteur de flamenco espagnol.
Wilmer Valderrama (1980), est un acteur et scénariste américain d'origine vénézuélienne et colombienne.

Homonymie de patronyme